Tú y yo (telenovela) - telenovela mexicana produzida pela Televisa em 1996.
Tú y yo (canção) - da cantora mexicana Maite Perroni.
Tú y Yo (álbum) - do cantor David Bisbal.

Veja também 
Entre tú y yo - telenovela venezuelana exibida em 1997

Desambiguação